Az 1970-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét John Newcombe nyerte Ken Rosewall előtt.

Kiemeltek 

  Rod Laver, (Negyedik kör)
  John Newcombe, (Bajnok)
  Arthur Ashe, (Negyedik kör)
  Tony Roche, (Negyeddöntős)
  Ken Rosewall, (Döntők)
  Zeljko Franulovic, (Harmadik kör)
  Stan Smith, (Negyedik kör)
  Ilie Nastase, (Negyedik kör)
  Clark Graebner, (Negyeddöntős)
  Roy Emerson, (Negyeddöntős)
  Tom Okker, (Második kör)
   Cliff Drysdale, (Harmadik kör)
  Jan Kodes, (Első kör)
  Andres Gimeno, (Elődöntős)
  Dennis Ralston, (Negyedik kör)
  Roger Taylor, (Elődöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1970 a teniszben